Condado de Crawford es el nombre de 11 condados en los Estados Unidos:

Condado de Crawford (Arkansas)
Condado de Crawford (Georgia)
Condado de Crawford (Illinois)
Condado de Crawford (Indiana)
Condado de Crawford (Iowa)
Condado de Crawford (Kansas)
Condado de Crawford (Míchigan)
Condado de Crawford (Misuri)
Condado de Crawford (Ohio)
Condado de Crawford (Pensilvania)
Condado de Crawford (Wisconsin)